Julianadorp (Nederland), dorp in de Nederlandse gemeente Den Helder.
 Julianadorp (Curaçao), wijk van Willemstad op het eiland Curaçao.